Aleksander Wsiewołodowicz (zm. po 1234) – książę bełski i włodzimierski, najstarszy syn i następca Wsiewołoda Mścisławowicza.

Życiorys 
Po śmierci ojca w 1195 odziedziczył księstwo bełskie. W 1208 dzięki pomocy księcia krakowskiego Leszka Białego opanował Włodzimierz, zmuszony został jednak zrezygnować księstwa bełskiego. z W 1215 traci Włodzimierz na rzecz Daniela Romanowicza. W tym samym roku odzyskuje władzę w Bełzie. 

Ożenił się z córką Włodzimierza IV Dymitra. Miał syna Wsiewołoda i córkę Anastazję.

Rodowód

Zobacz też 
 Księstwo bełskie

Bibliografia 
 

Książęta bełscy
Książęta ruscy
Polityka ruska Polski
Rurykowicze
Urodzeni w XII wieku
Zmarli w XIII wieku